Strawberry Switchblade — женский синти-поп дуэт из Великобритании.

История 
Участницами группы были две девушки Роуз Макдауэлл (Rose McDowall) и Джил Брайсон (Jill Bryson) из шотландского города Глазго. Группа образовалась в 1981 году, первоначально Strawberry Switchblade состояли из четырёх членов, но затем остались Макдауэлл и Брайсон. Их единственный лонгплей был переиздан в 1997 году в Японии.

Дискография

Альбомы 

 1985 — Strawberry Switchblade (студийный альбом)
 1985 — The 12" Album (издан в Японии)
 2005 — The Platinum Collection (сборник)

Синглы

Клипы 
Сняты клипы на песни:
 Since Yesterday
 Jolene
 Let Her Go
 Who Knows What Love Is

Ссылки 
 Strawberry Switchblade.net — неофициальный фанатский сайт о Strawberry Switchblade

Музыкальные коллективы из Глазго
Поп-панк-группы Великобритании
Музыкальные коллективы 1980-х годов
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1981 году
Группы новой волны из Великобритании